Keuper-Lias-Land steht für:

 Fränkisches Keuper-Lias-Land
 Schwäbisches Keuper-Lias-Land